Molekulska formula -{C20H16O5}- se može odnositi na:

 Alpinumizoflavon
 Psoralidin